«Juan Arias» - conjunto del nombre propio Juan y el apellido Arias.

Personajes 
 Juan Arias Dávila (1436-1497), político y eclesiástico español.
 Juan Arias Martínez (1932-), escritor teológico español.
 Juan Arias de Villar (f.1501), clérigo español.
Juan de Dios
 Juan de Dios Arias (1828-1886), periodista, historiador, militar y político mexicano de ideología liberal.
Juan Ángel
 Juan Ángel Arias (1800-1842) - Jefe de Estado de Honduras (1829-1830).
 Juan Ángel Arias Boquín (1859-1927) - Presidente de Honduras (1903).
Juan Carlos
  (1964-), ciclista colombiano.
 Juan Carlos Arias Pérez (1985-), ciclista cubano.
Juan Rafael
 Juan Rafael Arias Bonilla (1877-1963), Presidente del Congreso de Costa Rica (1936-1938).